Comunas francesas
 Lafarre (Ardèche) — na  região de Ródano-Alpes
 Lafarre (Haute-Loire) — na  região de Auvergne

Desambiguações de topônimos